Klenovac (Bosanski Petrovac), een plaats in de gemeente Bosanski Petrovac in Bosnië-Herzegovina
 Klenovac (Perušić), een plaats in de Kroatische gemeente Perušić
 Klenovac (Zaječar), een plaats in de Servische gemeente Zaječar